«Три короны» (, встречается транскрипция тре крунур) — национальный геральдический символ Швеции, который присутствует на государственном гербе Швеции и состоит из трёх открытых корон, расположенных две над одной, на голубом фоне. Этот государственный символ Швеции моложе льва Фолькунгов.

История и значение 

В 1539 году Олаф Магнус отметил, что Три короны — это исторический символ государства свеев, а Лев Фолькунгов — символ государства гётов. Чуть позже Юнас Петри Клинт объяснял его как символ трех основных богатств Швеции: гор, лесов и воды. Иоханнес Шефферус предполагал, что три короны символизируют трех скандинавских языческих богов: Тора, Одина и Фрейра: эта точка зрения становится очень популярной среди готицистов в XVII и XVIII веках. В конце XIX века историки братья Хильдебрандт выдвинули предположение, что Три короны являлись шведским вариантом герба Альбрехта Мекленбургского. Во времена Кальмарской унии Три короны присутствовали и на гербе королевы Маргариты. В 1980-е годы французские историки нашли доказательство, что Три короны использовались в качестве символа Швеции ещё в 1330-е годы королем Магнусом Эриксоном: герб Три короны входит в рисованный фриз в Папском дворце в Авиньоне. На этом фризе представлены гербы всех кардиналов и государств, которые в 1336 году участвовали в планах Крестового похода.

Однако сам герб с тремя коронами использовался и раньше. В XIII веке они появились на гербе Кёльна как символ Трёх Святых королей, мощи которых были перевезены в Кёльн из Милана в 1164 году Фридрихом Барбароссой. В средневековой традиции Три короны считались гербом легендарного короля Артура. С 1294 году этот герб использовал и краковский епископ Ян Муската, после чего он стал гербом всего краковского епископства, а в XV веке также и гербом Виленского капитула.

С 1938 года Три короны присутствуют также на спортивной форме национальной сборной Швеции по хоккею. С 1982 года использование Трёх корон как символа Швеции защищено законом.

Другие гербы с тремя коронами 

 Нижняя часть исторического герба Галиции;
 Герб ирландской провинции Манстер (бывший частью герба Ирландии в период до Второй мировой войны);
 Герб Оксфордского университета (в комбинации с книгой);
 Герб французского острова Сен-Бартельми, который с конца XVIII века более ста лет являлся шведской колонией;
 Герб города Выборга, который с конца XIII века до Ништадтского мира 1721 года, заключенного по итогам Северной войны и закрепившего Выборг за Россией, был шведским.

См. также 
 Шведская геральдика
 Герб Швеции

Примечания

Литература 
 Lilla Uppslagsboken, Förlagshuset Norden AB, Nordens boktryckeri, Malmö 1974.
 Nordisk familjebok (1916 års upplaga) på nätet (Projekt Runeberg), http://runeberg.org
 Ny svensk vapenbok, av Clara Nevéus (text) och Bror Jacques de Wærn (illustrationer), Streiffert & Co Bokförlag HB i samarbete med
 Den svenska historien (del 2 av totalt 15 band), huvudförfattare: professor Sten Carlsson och professor Jerker Rosén, Bonniers ISBN 91-0-042663-6
 Riksarkivet, Stockholm 1992. Originalframställning med färgseparering gjord i samarbete med Skapa Publishing AB, tryckt och bunden av Butler & Tanner Ltd, England. ISBN 91-7886-092-X

Государственные символы Швеции
Корона в геральдике
Геральдика Швеции